Список смайлів (емотиконів), які існують в Юнікоді.

Див. також 
 Смайл

Посилання 
 Список емотиконів на офіційному сайті Unicode. 

Юнікод
Мережевий етикет